Автоматизирана оценка (на английски Automated Feedback) е функционалност на експертни системи, системи за решаване на проблеми, системи с изкуствен интелект, системи за електронно обучение, която по налична база от знания и специфични правила върху дадена област дава отговор или предложение върху поставена задача. Преимущество на системите с автоматизирана оценка е възможността крайни потребители не разполагащи със знанието да се справят с даден проблем, да получат отговор или насока за неговото разрешаване. При експертните системи и стемите с изкуствен интелект, автоматизираната оценкава служи за обогатяване на базата от знани и съответно за адаптиране на съответната система към променящата се среда. Едно от най-успешните прилагане и използване на системи с автоматизирана оценка е в медицината, където такива системи служат за поставяне на вероятна диагноза по зададени симптоми. Пример за такива системи са EasyDiagnosis, MXS и Neometis.

Използването на автоматизирана оценка в електронното обучение има за цел да подпомогне бързото и правилно разбиране на изучаваното съдържание, подпомагайки учениците при решаване на задачи с насочващи въпроси и показване на вероятно допуснати грешки. Чрез автоматизираната оценка на системите за електронно обучение могат да се открият области с не достатъчни знания и да се определи нивото на учениците преди започванен на съответен курс.

Източници 
 www.ingentaconnect.com
 bja.oxfordjournals.org
 E-learning and the Science of Instruction – Ruth Colvin & Richard E. Mayer

Външни препратки 
 www.st.ewi.tudelft.nl
 www.ascilite.org.au 

Електронно обучение